{{Футболист
| имя = Владимир Балов
| полное имя = Владимир Мухажирович Балов
| изображение = BalovV.jpg
| место рождения = с. , СССР
| рост = 
| позиция = полузащитник
| нынешний клуб = 
| должность = 
| молодёжные клубы = {{футбольная карьера
|—1976| СДЮШОР Эльбрус (Нальчик)|}}
| клубы = 
| тренерские клубы = 
}}Влади́мир Мухажи́рович Бáлов' (27 августа 1959, село Кенже, Кабардино-Балкарская АССР, СССР) — советский футболист, полузащитник. Ныне футбольный функционер. С 1998 по 2012 год был генеральным директором ПФК «Спартак-Нальчик», но после вылета команды из премьер-лиги покинул свой пост, став членом совета директоров клуба. 24 января 2014 года был снова назначен генеральным директором «Спартака», 26 декабря 2014 года покинул этот пост.

 Карьера 

 Клубная 
Начал заниматься футболом в 1972 году, когда выступал в составе команды родного села где его заметил тренер Юрий Алексеевич Чистохвалов и пригласил в школу олимпийского резерва «Эльбрус» при нальчикском «Спартаке». Карьеру игрока начал в 1976 году в составе родной команды. Спустя четыре с половиной года перешёл в майкопскую «Дружбу», где провёл три сезона. После чего вернулся в нальчикский «Спартак», где и завершил карьеру игрока в 1988 году из-за травмы. Всего в составе нальчан провёл более 110 встреч. Считается одним из лучших футболистов за всю историю команды.

 Личная жизнь 
Окончил спортивный факультет Кабардино-Балкарского государственного университета. Женат. Двое детей. Один из них — Рустам — футболист, полузащитник. Племянник Владимира — Руслан — также футболист, полузащитник.

 Статистика выступлений 

Примечание: знаком * отмечены ячейки, данные в которых, возможно, неполные в связи с отсутствием протоколов первенства 1978 года, а также первенства РСФСР 1977 года.

Источники:
 Статистика выступлений взята из книги: 

 Примечания 

 Ссылки 
 
 Профиль  на сайте FootBook.ru''

Футболисты СССР
Игроки ФК «Спартак-Нальчик»
Игроки ФК «Дружба» Майкоп
Футбольные функционеры России
Выпускники Кабардино-Балкарского государственного университета